Antonio oder António steht für:
 Antonio, männlicher Vorname, siehe Anton (Vorname), zu Namensträgern siehe dort
 Antonio (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Antonio ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Antonio (Kalifornien), im Santa Barbara County
 Antonio (Louisiana), im West Baton Rouge Parish
 Antonio Santos Colonia, im Webb County, Texas

Fließgewässer:
 Antonio Creek, Fluss im Terrell County, Texas

Siehe auch:
 D’Antonio
 San Antonio (Begriffsklärung)
 Sant’Antonio
 Santo Antonio